Ruthner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Ruthner (1817–1897), österreichischer Alpinpionier, Alpenforscher und Alpinschriftsteller
 Othmar Ruthner (1912–1991), österreichischer Ingenieur und Unternehmer